

Населені пункти та їхні частини
 Маліне — село в гміні Хжанув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Маліне — село в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Маліне — частина міста Плешев у Плешевському повіті Великопольського воєводства
 Маліне — частина села Ідзіковиці в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Маліне — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки